vae – codice ISO 639-3 della Lingua vale